B.S. Johnson (Bryan Stanley Johnson) (1933-1973), Engels schrijver, dichter, literatuurcriticus en filmmaker
 Bryan Johnson (zanger) (1936-1995), Brits popzanger
 Brian Johnson (zanger) (1947), Brits zanger van de hardrockband AC/DC
 Brian Johnson (voetballer) (1955), Engels voetballer
 Brian Johnson (basketballer) (1968), Amerikaans basketballer
 Brian Johnson (atleet) (1980), Amerikaans atleet (verspringer)